Placebo:

 Placebo — британская группа, исполняющая альтернативный рок.
 Placebo — дебютный студийный альбом британской рок-группы Placebo.